Post bezeichnet:
 Post, die Überstellung schriftlicher Mitteilungen
 Postunternehmen im Allgemeinen
 Postamt, eine örtliche Dienststelle der Post
 Postagentur, eine durch einen Kleinunternehmer geleitete kleine Postannahmestelle
 Postsendung, Beförderungsgüter von Postdienstleistern
 Posting, Mitteilung in Newsgroups oder Internetforen

 Post (Sufismus), ritueller Sitzplatz eines Sheikh im Sufismus
 post-, lateinische Vorsilbe mit der Bedeutung ‚nach‘
 Post (Einheit), altes Stückmaß in der Papierherstellung

Post heißen:
 Post (Familienname) – dort zu Namensträgern
geographische Objekte:
 Post (Texas), Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Texas
 Post (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich
 Post (Tarent),  Postzentrale in Italien
 Villa Post, Villa in Hagen
 Post Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
Unternehmen:
 Deutsche Post AG
 Österreichische Post
 Die Schweizerische Post
 Post Luxembourg in Luxemburg
 Bpost in Belgien

sowie:
 Post (Briefmarkenserie), Briefmarkenserie aus Deutschland
 Post (Monatszeitung), eine deutsch-türkische Zeitschrift
 Post (Album), der isländischen Sängerin Björk
 Post (Automarke), US-amerikanisches Cyclecar (1909)
 Sportvereinigung Post,  Sportvereinigung in der DDR

POST steht als Abkürzung für:
 power-on self-test
 eine HTTP-Request-Methode, siehe Hypertext Transfer Protocol #HTTP POST

Siehe auch:
 Posth
 Posten
 Alte Post
 The Post

POST